Ла Пењуела има више значења:

 Ла Пењуела (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пењуела (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пењуела (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пењуела (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Пењуела (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пењуела (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику